Іштван Лассу (; 12 квітня 1797, Вішк, Габсбурзька монархія (нині Вишково Закарпатської області України) — 19 січня 1852, Пешт, Австрійська імперія) — угорський статистик, географ, фахівець з генеалогії угорського королівського двору. Член-кореспондент Угорської академії наук (з 1833). Один із засновників статистики в Угорщині.

Біографія 
Навчався в Сігету-Мармацієй (1812—1823). Пізніше працював у державній адміністрації в Буді. Автор робіт в області статистики і географії. Його перу належить географічний опис Російської імперії, що вийшло в 1827 р угорською мовою, а також роботи по статистиці і географії Австрійської імперії, Франції, Англії, Польщі, Пруссії, Данії і Норвегії, країн Європи, Османської імперії, Алжиру та ін.

За наукову діяльність Іштван Лассу був обраний членом-кореспондентом Угорської Академії наук. На будинку, в якому він народився і деякий час жив у Вишкові, в 1996 році була встановлена ​​меморіальна дошка. Похований на будапештському кладовищі Керепеші.

Творчість 

 Franczia országnak statistikai, geographiai és historiai leírása. Pest, 1827.
 Nagy-Britannia statistikai, geographiai és historiai leirása. U. ott, 1827.
 Az orosz birodalom statistikai, geographiai és historiai leirása. U. ott, 1827.
 A lengyel királyság és a krakaui szabad státus statistikai és historiai leírássok. Pest, 1828.
 A prussziai királyság statistikai, geographiai és historiai leírása. U. ott, 1828.
 A török birodalom statistikai, geographiai és historiai leirása. U. ott, 1828.
 A statistikára való bévezetés és Európának statistikai, geographiai és historiai rajzolatja s a tudósok és tudományok rövid historiája. Pest, 1828.
 Az austriai birodalomnak statistikai, geographiai és historiai leirása. Buda, 1829.
 A svéciai és norvégiai s a dániai királyságoknak statistikai, geographiai és historiai leirása. Buda, 1829.
 Q. Horatius Flaccusnak ódái. A két magyar hazában lévő ifjuságnak és a római classica litteraturában gyönyörködőknek számára nemzeti nyelvén készített magyarázatokkal kiadta. U. ott, 1829.
 Algirnak statistikai, geographiai és historiai leirása. U. ott, 1829.
 Az olasz státusoknak statistikai, geographiai és historiai leirása. U. ott, 1829.
 Világ történetei. U. ott, 1832. Két kötet.
 Merkur. Genealogiai, historiai és statisticai zsebkönyv 1836-ra. U. ott, 1836. Genealogiai táblával.
 Zschokke Áhitatosság óráinak fordítását eszközölte, melynek IV. és V. kötetét maga fordította; a munka névtelenül jelent meg Budán 1828—1830.
 James, Utmutatás az idvesség buzgó keresőinek számára. Hatodik kiadás szerint angolból fordítá németre Thiele Henrik és németből magyarra *** U. ott, 1840.

Примітки 

Географи XIX століття
Угорські науковці
Статистики XIX століття
Члени-кореспонденти Угорської академії наук